Mit der Bezeichnung NIC-Schlüssel (auch NIC-Key oder NIC-Code) wird ein System zur Systematisierung von Eröffnungen des Schachspiels bezeichnet. Er wird von der Zeitschrift New In Chess verwendet. Im Gegensatz zum ECO-Schlüssel, der sich an der Veröffentlichung von Partien in den fünf Bänden der Enzyklopädie der Schacheröffnungen orientiert und die abstrakten Schlüssel A00 bis E99 verwendet, orientiert sich der NIC-Schlüssel bezüglich seiner Hauptgruppen an den englischen Namen der Eröffnungen.

Ein NIC-Schlüssel besteht aus einem der 30 Hauptschlüssel aus zwei Buchstaben und einer ein- bis zweistelligen Zahl. Weitere Untergruppen werden dann durch Punkte voneinander getrennt.

Übersicht über die Hauptgruppen 

Die 30 Hauptgruppen entsprechen nicht genau den deutschsprachigen Bezeichnungen der Schacheröffnungen, so sind die Läuferspiele (1. e4 e5 2. Lc4) zusammen mit der Italienischen Partie unter IG verschlüsselt. Die folgende Tabelle lässt sich auch nach dem ECO-Schlüssel sortieren, so dass Entsprechungen leichter sichtbar werden.

Gesamtübersicht der Eröffnungen

Siehe auch 
 ECO-Schlüssel

Weblinks 
 http://portablegamenotation.com/NicGames.html
 https://www.newinchess.com/NICBase/Default.aspx

Schacheröffnung
ECOCodes